Hulkepholis es un género extinto de mesoeucrocodilio perteneciente a la familia de los goniofolídidos que vivió durante el Cretácico Inferior en la Formación Escucha (principios de la etapa del Albiense) en Ariño, en la provincia de Teruel, en Aragón, al este de España. Fue descrito y nombrado originalmente por A.D. Buscalioni, L. Alcalá, E. Espílez y L. Mampel en 2013 y la especie tipo es Hulkepholis plotos. Es conocido exclusivamente a partir del fósil holotipo AR-1-2045 el cual consiste en un cráneo casi completo aunque aplastado. Hulkepholis contiene también la especie H. willetti encontrada en la Formación Tunbridge Wells Sand (Gran Bretaña), y estaba cercanamente relacionado con ambas especies del género Anteophthalmosuchus.

Descubrimiento
H. willetti es conocido a partir del espécimen holotipo BMNHB 001876 del Grupo Wealden de la Isla de Wight que incluye a un cráneo bien preservado. Fue recolectado por Edgar W. Willett en Cuckfield, West Sussex, en estratos del Valanginiense de la Formación Grinstead Clay del Grupo Hastings, en el Supergrupo Wealden. Willett mostró el ejemplar a la Sociedad Geológica de Londres en o cerca de los años 1877 a 1878, y fue entonces cuando Hulke (1878) lo describió como un espécimen de Goniopholis crassidens, una identificación derivada de una forma dental similar. El espécimen fue considerado como perdido para la comunidad científica pero fue más tarde encontrado en el Museo Booth en Brighton. Fue identificado como "el largamente perdido crocodiliano del sr. Willett" por Steve (1998), el "espécimen de Willett" por Salisbury et al. (1999) y el "espécimen de Hulke" por Andrande et al. (2011). Este fue asignado a una nueva especie de Goniopholis, Goniopholis willetti, por Salisbury y Naish en 2011, en homenaje de su descubridor. Un amplio análisis filogenético de los crocodiliformes publicado el mismo año por Andrande et al. (2011), encontró que el espécimen es el taxón hermano del clado formado por Anteophthalmosuchus hooleyi y el "goniofolídido de Dollo". Luego fue reasignado a su propio género por Buscalioni et al. (2013), creando la nueva combinación Hulkepholis willetti. El nombre del género honra a John Whitaker Hulke quien descubrió al espécimen que fue incluido en Goniopholis.

Una segunda especie, Hulkepholis plotos, fue descrito y nombrado originalmente por A.D. Buscalioni, L. Alcalá, E. Espílez y L. Mampel en 2013. El nombre de la especie se deriva del término griego πλοτός, plotos, trotamundos. Se conoce solo a partir del holotipo AR-1/56, un esqueleto parcial que consiste de AR-1-2045, un cráneo casi completo pero aplastado; AR-1-2048, 4859, 4860, tres vértebras; AR-1-2046, una costilla; AR-1-2048, un metapodial; y AR-1-2049, 4861, 4862, tres osteodermos. Estos restos proceden de depósitos del Albiense de la Formación Escucha, en la mina de Santa María localizada en la municipalidad de Ariño, en la provincia de Teruel de Aragón, junto a su pariente cercano Anteophthalmosuchus escuchae.

Filogenia
Goniopholis willetti fue incluido en un análisis filogenético de los goniofolídidos que fue publicado poco antes de que el espécimen fuera redescrito. Se encontró que estaba cercanamente relacionado al clado formado por los especímenes llamados "goniofolídido de Dollo", y el "goniofolídido de Hooley", luego denominado como Anteophthalmosuchus hooleyi. A continuación un cladograma de este análisis:

Referencias 

Goniopholididae
Crocodilomorfos extintos de Europa
Crocodilomorfos del Cretácico